Житомирская чулочная фабрика () — бывшее предприятие лёгкой промышленности, которое находилось в городе Житомир (Украина).

История 
Предприятие было построено в ходе индустриализации 1930-х годов и введено в эксплуатацию в 1935 году.

В ходе Великой Отечественной войны 9 июля 1941 года Житомир был оккупирован наступавшими немецкими войсками, 12 ноября 1943 года — освобождён советскими войсками. В ходе боевых действий и немецкой оккупации предприятие пострадало, а при отступлении было полностью разрушено гитлеровцами.

В дальнейшем началось восстановление фабрики, и уже в 1945 году она возобновила работу.

В соответствии с пятым пятилетним планом развития народного хозяйства СССР (1951—1955 годы) фабрика была реконструирована и оснащена новым оборудованием. После окончания реконструкции фабрика стала одним из крупнейших предприятий Житомира.

В 1969 году предприятие получило новое название — Житомирская чулочная фабрика «Комсомолка».

4 декабря 1985 года фабрика была награждена орденом «Знак Почёта».

В целом, в советское время чулочная фабрика входила в число ведущих предприятий города.

После провозглашения независимости Украины в 1992 году государственное предприятие было приватизировано и преобразовано в открытое акционерное общество.

С 2002 года начат выпуск продукции под торговой маркой «Легка хода».

По состоянию на начало 2008 года чулочная фабрика входила в число крупнейших действующих предприятий города.

В апреле 2021 года фабрика была продана, помещения подлежат сносу, на их месте планируется сооружение гипермаркета и жилых комплексов.Собственником предприятия стал ООО «Эпицентр К».

7 октября на территории одного из крупнейших предприятий города начались работы по демонтажу.

Деятельность 
Предприятие изготавливает одноцветные и разноцветные летние и зимние носки (из шерстяной, полушерстяной и акриловой пряжи), женские колготки, лосины и бикини.

Примечания

Ссылки 
 Страница фабрики в каталоге ведущих предприятий Украины

Предприятия Житомира
Предприятия трикотажной промышленности СССР
Предприятия лёгкой промышленности Украины